Kramarka – miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim
 Kramarka – polana w Beskidzie Sądeckim

en:Kramarka